Piip heißen zwei Vulkane in der russischen Region Kamtschatka:
 Piip (Beringmeer), in der Nähe der Kommandeurinseln
 Piip (Kamtschatka), auf dem Festland nahe der Ostküste

Piip ist der Familienname folgender Person:
 Ants Piip (1884–1942), estnischer Politiker und Diplomat
 Boris Iwanowitsch Piip (1906–1966), russischer Geologe und Vulkanologe